Frederik Johannsen er navnet på flere personer:
 Frederik Johannsen (officer) – dansk officer (1712-1783)
 Frederik Johannsen (møller) – dansk møller og politiker (1805-1866)
 Frederik Johansen – dansk officer og slotsforvalter (1873-1971)